Wykres fazowy – termodynamika
 Diagram fazowy – mechanika